Sezona 2009/10 HDD Tilia Olimpija je bila druga pod imenom HDD Tilia Olimpija. To je bila tretja klubska sezona v Avstrijski hokejski ligi, ob tem je klub igral še v končnici Slovenske hokejske lige, v katero je bil avtomatično uvrščen. Domače tekme so igrali v Hali Tivoli. Redni del se je začel 11. septembra 2009.

Postava 

|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|1
|align=center|
|Aleš Sila
|align=center|leva
|align=center|6
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|20
|align=center|
|Matic Boh
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|69
|align=center|
|Matija Pintarič
|align=center|desna
|align=center|2
|align=center|
|Maribor, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|74
|align=center|
|Norm Maracle‎
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Belleville, Ontario, Kanada
|}

|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|2
|align=center|
|Kevin Mitchell (C)
|align=center|leva
|align=center|3
|align=center|
|New York, New York, ZDA
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|3
|align=center|
|Eric Werner
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Grosse P. Woods, Michigan, ZDA
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|4
|align=center|
|Igor Cvetek
|align=center|leva
|align=center|7
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|6
|align=center|
|Boštjan Groznik
|align=center|leva
|align=center|8
|align=center|
|Brezje, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|9
|align=center|
|Burke Henry
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Ste. Rose du Lac, Manitoba, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|21
|align=center|
|Luka Ščap
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center rowspan=2|22
|align=center|
|Greg Kužnik
|align=center|leva
|align=center|3
|align=center|
|Vancouver, Brit. Kol., Kanada
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|
|Rok Klavžar
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|27
|align=center|
|Rémi Royer
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Donnacona, Quebec, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|28
|align=center|
|Nejc Berlisk
|align=center|desna
|align=center|2
|align=center|
|Jesenice, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|36
|align=center|
|Andrej Tavželj
|align=center|leva
|align=center|5
|align=center|
|Kranj, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|37
|align=center|
|Klemen Sodržnik
|align=center|desna
|align=center|2
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|44
|align=center|
|Harlan Pratt
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Redwater, Alberta, Kanada
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|74
|align=center|
|Rok Borin
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Slovenija
|}

|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center rowspan=2|10
|align=center|
|Brendan Yarema
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|3
|align=center|
|Sault Ste. Marie, Ontario, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|
|Luka Bašič
|align=center|F
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|11
|align=center|
|Steve Kelly
|align=center|C
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Vancouver, Brit. Kol., Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|14
|align=center|
|Matej Hočevar
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|7
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|15
|align=center|
|Egon Murič
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|8
|align=center|
|Radovljica, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|16
|align=center|
|Aleš Mušič
|align=center|RW
|align=center|leva
|align=center|10
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|17
|align=center|
|Jurij Goličič (C)
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|7
|align=center|
|Radovljica, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|18
|align=center|
|Jure Kralj
|align=center|RW
|align=center|leva
|align=center|7
|align=center|
|Bled, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|19
|align=center|
|Žiga Pance
|align=center|RW
|align=center|leva
|align=center|4
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|24
|align=center|
|Tomaž Vnuk (C)
|align=center|C
|align=center|desna
|align=center|12
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|26
|align=center|
|Travis Brigley
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Coronation, Alberta, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|29
|align=center|
|Anže Ropret
|align=center|LW
|align=center|desna
|align=center|4
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|30
|align=center|
|Erik Pance
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|33
|align=center|
|Ivo Jan
|align=center|C
|align=center|desna
|align=center|8
|align=center|
|Jesenice, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|34
|align=center|
|Nemanja Vučurević
|align=center|F
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Novi Sad, Srbija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|36
|align=center|
|Črt Snoj
|align=center|F
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|38
|align=center|
|Frank Banham
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|2
|align=center|
|Calahoo, Alberta, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|40
|align=center|
|Tommi Hannus
|align=center|RW
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Vantaa, Finska
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|41
|align=center|
|Anže Florjančič
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|61
|align=center|
|Gregor Režek
|align=center|RW
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|67
|align=center|
|Matt Higgins
|align=center|C
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Calgary, Alberta, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|71
|align=center|
|Boštjan Goličič
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Kranj, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|89
|align=center|
|David Sefič
|align=center|F
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Bled, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|??
|align=center|
|Anže Dovič
|align=center|F
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Slovenija
|}

Prihodi med sezono 

* Royer je v Ljubljano prišel na enomesečno preizkušnjo. 
** Kelly je podpisal enoletno pogodbo. 
*** Brigley in Higgins sta podpisala pogodbo do konca sezone. 
**** Pratt je prišel v Ljubljano kot zamenjava za Remija Royerja. 
***** Tudi Henry je podpisal pogodbo do konca sezone.

Odhodi med sezono 

* Werner je prišel v Ljubljano na preizkušnjo in dobil na voljo 10 pripravljalnih tekem, v katerih se je lahko dokazal. Po koncu pripravljalnega obdobja ni zadovoljil klubskega strokovnega štaba, zato vodstvo z njim ni podpisalo pogodbe.
** Vnuk se je sredi sezone odločil pri 39 letih zaključiti aktivno igralsko kariero. 
*** Kelly, ki je sredi septembra okrepil moštvo, si je na svoji drugi tekmi poškodoval ramo in bil nato z ledenih ploskev odsoten 2 tedna, dokler ni zaradi napovedanega dolgotrajnega okrevanja po poškodbi in morebitne operacije z vodstvom kluba sporazumno prekinil pogodbe in odpotoval nazaj v Kanado. 
**** Royer je ob koncu enomesečne preizkušnje od kluba za svoje igranje zahteval znesek, ki mu ga v klubu niso odobrili, zato je zapustil vrste Olimpije. 
***** Brigley je s klubom 23. decembra 2009 sporazumno prekinil pogodbo.

Trener

Pripravljalne tekme 

|- align="center" bgcolor=#F0E68C
| 1 || 16. avgust ||  KHL Medveščak || 2 - 2 || Hala Tivoli || || 0-1-0
|- align="center" bgcolor=#F0E68C
| 2 || 18. avgust ||  HK Acroni Jesenice || 2 - 2 || Dvorana Podmežakla || 2000 || 0-2-0
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 3 || 19. avgust ||  HK Acroni Jesenice || 2 - 1 || Hala Tivoli || 1500 || 1-2-0
|- align="center" bgcolor=#F0E68C
| 4 || 21. avgust ||  HC Lausanne || 2 - 2 || CIG de Malley || 660 || 1-3-0
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 5 || 22. avgust ||  HC Fribourg-Gottéron || 2 - 5 || Patinoire Saint-Léonard || 2000 || 1-3-1
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 6 || 28. avgust ||  VSV EC || 3 - 1 || Ledena dvorana Bled || 300 || 2-3-1
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 7 || 29. avgust ||  HK Acroni Jesenice || 1 - 7 || Ledena dvorana Bled || 1200 || 2-3-2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 8 || 30. avgust ||  EC KAC || 1 - 3 || Ledena dvorana Bled || 250 || 2-3-3
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 9 || 5. september ||  Alba Volán Székesfehérvár || 1 - 5 || Ledena dvorana Székesfehérvár || || 2-3-4
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 10 || 6. september ||  Graz 99ers || 6 - 7 || Ledena dvorana Székesfehérvár || || 2-3-5
|}

Avstrijska liga

Redni del

Lestvica

Pregled tekem 

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 1 || 11. ||  VSV EC || 0 - 3 || Stadthalle || 3.350 || 0-0-1 || 0
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 2 || 13. ||  HK Acroni Jesenice || 4 - 1 || Hala Tivoli || 4.000 || 1-0-1 || 2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 3 || 18. ||  KHL Medveščak || 0 - 1 || Dom Sportova || 6.000 || 1-0-2 || 2
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 4 || 20. ||  EC KAC || 5 - 3 || Hala Tivoli || 1.500 || 2-0-2 || 4
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 5 || 22. ||  EC Red Bull Salzburg || 5 - 4 || Hala Tivoli || 1.600 || 3-0-2 || 6
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 6 || 25. ||  Graz 99ers || 3 - 6 || Eisstadion Liebenau || 2.000 || 3-0-3 || 6
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 7 || 27. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 2 - 3 || Hala Tivoli || 2.500 || 3-0-4 || 6
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 8 || 2. ||  Vienna Capitals || 1 - 4 || Albert Schultz Eishalle || 3.000 || 3-0-5 || 6
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 9 || 4. ||  EHC Black Wings Linz || 2 - 5 || Hala Tivoli || 1.900 || 3-0-6 || 6
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 10 || 6. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 4 - 3 (P) || Ledena dvorana Székesfehérvár || 2.500 || 4-0-6 || 8
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 11 || 9. ||  VSV EC || 3 - 0 || Hala Tivoli || 3.800 || 5-0-6 || 10
|- align="center" bgcolor=#F0E68C
| 12 || 11. ||  Vienna Capitals || 2 - 3 (P) || Hala Tivoli || 3.000 || 5-1-6 || 11
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 13 || 13. ||  EHC Black Wings Linz || 2 - 5 || Donauparkhalle Linz || 2.200 || 5-1-7 || 11
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 14 || 16. ||  HK Acroni Jesenice || 5 - 7 || Dvorana Podmežakla || 2.300 || 5-1-8 || 11
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 15 || 18. ||  Graz 99ers || 1 - 6 || Hala Tivoli || 1.500 || 5-1-9 || 11
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 16 || 23. ||  EC Red Bull Salzburg || 3 - 6 || Eisarena Salzburg || 2.000 || 5-1-10 || 11
|- align="center" bgcolor=#F0E68C
| 17 || 25. ||  KHL Medveščak || 2 - 3 (KS) || Hala Tivoli || 4.000 || 5-2-10 || 12
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 18 || 27 ||  EC KAC || 1 - 2 || Stadthalle Klagenfurt || 4.100 || 5-2-11 || 12
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 19 || 30 ||  Graz 99ers || 5 - 3 || Hala Tivoli || 3.300 || 6-2-11 || 13
|}

|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 20 || 1. ||  EC Red Bull Salzburg || 3 - 2 || Hala Tivoli || 2.200 || 7-2-11 || 15
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 21 || 13. ||  VSV EC || 5 - 1 || Hala Tivoli || 3.000 || 8-2-11 || 17
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 22 || 15. ||  Vienna Capitals || 2 - 5 || Albert Schultz Eishalle || 3.300 || 8-2-12 || 17
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 23 || 17. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 1 - 3 || Hala Tivoli || 2.200 || 8-2-13 || 17
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 24 || 20. ||  EC KAC || 1 - 5 || Stadthalle Klagenfurt || 2.500 || 8-2-14 || 17
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 25 || 22. ||  EHC Black Wings Linz || 4 - 5 || Donauparkhalle Linz || 2.400 || 8-2-15 || 17
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 26 || 27. ||  HK Acroni Jesenice || 5 - 2 || Hala Tivoli || 4.500 || 9-2-15 || 19
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 27 || 29. ||  KHL Medveščak || 4 - 1 || Dom Sportova || 4.000 || 10-2-15 || 21
|}

|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 28 || 4. ||  HK Acroni Jesenice || 8 - 7 || Dvorana Podmežakla || || 11-2-15 || 23
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 29 || 6. ||  EHC Black Wings Linz || 2 - 1 || Hala Tivoli || || 12-2-15 || 25
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 30 || 8. ||  EC Red Bull Salzburg || 0 - 6 || Eisarena Salzburg || || 12-2-16 || 25
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 31 || 11. ||  Graz 99ers || 1 - 5 || Eisstadion Liebenau || || 12-2-17 || 25
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 32 || 13. ||  Vienna Capitals || 3 - 6 || Hala Tivoli || || 12-2-18 || 25
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 33 || 18. ||  EC KAC || 4 - 2 || Hala Tivoli || || 13-2-18 || 27
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 34 || 20. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 2 - 6 || Ledena dvorana Székesfehérvár || || 13-2-19 || 27
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 35 || 22. ||  KHL Medveščak || 2 - 5 || Hala Tivoli || || 13-2-20 || 27
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 36 || 27. ||  VSV EC || 2 - 3 || Stadthalle || || 13-2-21 || 27
|- align="center" bgcolor=#F0E68C
| 37 || 29. ||  VSV EC || 2 - 3 (P) || Stadthalle || || 13-3-21 || 28
|}

|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 38 || 1. ||  HK Acroni Jesenice || 4 - 3 (KS) || Hala Tivoli || || 14-3-21 || 30
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 39 || 3. ||  Vienna Capitals || 2 - 5 || Albert Schultz Eishalle || || 14-3-22 || 30
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 40 || 5. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 3 - 2 || Hala Tivoli || || 14-3-23 || 32
|- align="center" bgcolor=#F0E68C
| 41 || 8. ||  EC Red Bull Salzburg || 5 - 6 (P) || Eisarena Salzburg || || 14-4-23 || 33
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 42 || 10. ||  KHL Medveščak || 1 - 3 || Dom Sportova || || 14-4-24 || 33
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 43 || 15. ||  EHC Black Wings Linz || 1 - 4 || Donauparkhalle Linz || || 14-4-25 || 33
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 44 || 17. ||  Graz 99ers || 3 - 6 || Eisstadion Liebenau || || 14-4-26 || 33
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 45 || 19. ||  EC KAC || 3 - 2 || Hala Tivoli || || 15-4-26 || 35
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 46 || 22. ||  VSV EC || 6 - 3 || Hala Tivoli || || 16-4-26 || 37
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 47 || 24. ||  EC Red Bull Salzburg || 0 - 4 || Hala Tivoli || || 16-4-27 || 37
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 48 || 29. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 3 - 5 || Ledena dvorana Székesfehérvár || || 16-4-28 || 37
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 49 || 31. ||  HK Acroni Jesenice || 3 - 4 || Dvorana Podmežakla || || 16-4-29 || 37
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 50 || 2. ||  EHC Black Wings Linz || 1 - 2 || Hala Tivoli || || 16-4-30 || 37
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 51 || 5. ||  KHL Medveščak || 2 - 7 || Hala Tivoli || || 16-4-31 || 37
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 52 || 7. ||  Vienna Capitals || 2 - 8 || Hala Tivoli || || 16-4-32 || 37
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 53 || 16. ||  Graz 99ers || 2 - 5 || Hala Tivoli || || 16-4-33 || 37
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 54 || 19. ||  EC KAC || 0 - 5 || Stadthalle Klagenfurt || || 16-4-34 || 37
|}

Statistika hokejistov

Vratarji 

|-
|1|| ||53||28||1343||85||3,80||89,6||0
|-
|69|| ||19||11||533||37||4,16||90,98||0
|-
|74|| ||35||25||1379||82||3,57||90,2||4
|}

Drsalci 

|-
|2|| ||45||9||22||24||105||-8||1||6||0
|-
|4|| ||52||4||7||11||38||-8||0||0||0
|-
|6|| ||53||0||2||2||76||-18||0||0||0
|-
|9|| ||27||7||4||11||100||-15||1||2||0
|-
|10|| ||26||7||8||15||47||-6||0||5||0
|-
|10|| ||1||0||0||0||0||-2||0||0||0
|-
|11|| ||2||1||2||3||2||+1||1||0||0
|-
|14|| ||48||3||2||5||28||-25||0||0||0
|-
|15|| ||51||4||10||14||87||-13||1||0||0
|-
|16|| ||47||6||17||23||34||-18||1||3||0
|-
|17|| ||54||12||20||32||63||-16||1||2||1
|-
|18|| ||35||0||1||1||0||-7||0||0||0
|-
|19|| ||54||14||20||34||36||-7||1||4||0
|-
|21|| ||3||0||0||0||0||-1||0||0||0
|-
|22|| ||37||5||13||18||73||-3||1||4||0
|-
|22|| ||1||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|24|| ||7||0||1||1||2||+1||0||0||0
|-
|26|| ||22||14||11||25||8||-8||3||5||3
|-
|27|| ||9||3||6||9||14||-4||0||2||0
|-
|28|| ||50||1||3||4||14||-12||0||0||0
|-
|29|| ||43||2||4||6||20||-18||0||0||0
|-
|30|| ||25||2||3||5||0||-12||0||0||0
|-
|33|| ||30||4||14||18||24||-17||1||3||0
|-
|34|| ||1||0||0||0||0||+1||0||0||0
|-
|36|| ||40||0||5||5||50||-9||0||0||0
|-
|36|| ||1||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|38|| ||44||30||32||62||34||-4||3||6||2
|-
|41|| ||14||0||2||2||2||-1||0||0||0
|-
|44|| ||39||1||18||19||40||-23||0||1||0
|-
|61|| ||5||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|67|| ||16||3||6||9||16||-11||0||1||0
|-
|71|| ||54||12||20||32||63||-16||1||2||1
|-
|74|| ||2||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|89|| ||14||1||1||2||2||-4||0||0||0
|-
|??|| ||1||0||0||0||0||0||0||0||0
|}

Sklici in opombe

Viri 
 Uradna stran (domače tekme, tekme na tujem, statistika drsalcev, statistika vratarjev)

2009